

Turniej główny

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Eliminacje

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Bibliografia 
 

French Open 2009
French Open – gra pojedyncza kobiet